Amics de l'Òpera de Sabadell, associació per al foment de la música de Sabadell (Vallès Occidental)
 American Ornithological Society, organització de professionals de l'ornitologia dels Estats Units
 American Oriental Society, organització de professionals dels estudis orientals dels Estats Units
 American Orchid Society, associació hortícola per a la promoció del cultiu de les orquídies dels Estats Units
 Annals of Statistics, revista científica sobre estadística publicada per l'Institute of Mathematical Statistics dels Estats Units
 Agents of SHIELD, sèrie de televisió dels Estats Units sobre l'agència S.H.I.E.L.D. de l'Univers Marvel
 Android (del seu nom complet en anglès Android Operating System), sistema operatiu mòbil lliure desenvolupat per Google
 AmigaOS, sistema operatiu dels ordinadors Amiga
 Apple Online Store, versió web de la cadena de botigues operada per Apple
 Aeon of Strife, videojoc variant de StarCraft del gènere MOBA
 Arquitectura Orientada a Serveis, arquitectura de programari pensada per al desenvolupament d'aplicacions distribuïdes
 Matriu d'estructures (del seu nom en anglès Array Of Structures), en programació, forma de guardar una estructura de dades a la memòria
 Aós de Civís també és el nom d'una entitat municipal descentralitzada de les Valls de Valira, a l'Alt Urgell